Buffalo Hart Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo Hart Township (Illinois)
 Buffalo Hart Township (Missouri)